Ellekær kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Ellekær (Dalby Sogn) – en bebyggelse i Dalby Sogn
 Ellekær (Harndrup Sogn) – en bebyggelse i Harndrup Sogn
 Ellekær (Højby Sogn) – en bebyggelse i Højby Sogn
 Ellekær (Skydebjerg Sogn) – en bebyggelse i Skydebjerg Sogn
 Ellekær (Skårup Sogn) – en bebyggelse i Skårup Sogn
 Ellekær (Slagslunde Sogn) – en bebyggelse i Slagslunde Sogn